Albiñana hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Albiñana, municipio de la comarca del Bajo Penedés, en Cataluña, España;

Personas
 Francisco Albiñana, arquitecto aragonés;
 Jorge Toledo Albiñana, diplomático español;
 José Albiñana y Salvador Albiñana, daguerrotipistas madrileños;
 José María Albiñana, político valenciano, fundador del Partido Nacionalista Español;
 Josep Lluís Albiñana, político español, primer presidente del Consejo Preautonómico del País Valenciano;